Вервес — фамилия. Известные представители:

 Вервес, Григорий Давидович (1920—2001) — советский литературовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР, академик НАН Украины. Отец Юрия Вервеса.
 Вервес, Юрий Григорьевич (1946—2021) — советский и украинский биолог и энтомолог, доктор биологических наук, профессор. Сын Григория Вервеса.